Norbu est un nom personnel tibétain ( ; Chinois: 诺布 ; pinyin: Nuòbù) signifiant Joyau. 

Il peut correspondre à :
 Dawa Norbu (1949-2006), écrivain et professeur tibétain, spécialiste de l'Asie centrale
 Gyancain Norbu
  Gyancain Norbu (1990-),  panchen-lama tibétain reconnu par le gouvernement chinois 
 Gyancain Norbu, de 1990 à 1998, président du Gouvernement de la région autonome du Tibet
 Jamyang Norbu (1949-), ethnomusicologue, écrivain de langue anglaise et militant tibétain en exil 
 Katok Rigdzin Chenpo Tsewang Norbu (1698-1755), lama tibétain 
 Khyenrab Norbu (1883—1962), astrologue tibétain
 Khyentse Norbu (1961-), lama et cinéaste bhoutanais
 Namkhai Norbu Rinpoché (1938–2018), lama tibétain
 Paljor Norbu (1927-), imprimeur tibétain
 Tashi Norbu (1960-), musicien traditionnel bhoutanais
 Thinley Norbu Rinpoché (1931 - 2011), lama tibétain
 Thupten Jigme Norbu (1922 – 2008), lama tibétain
 Norbu Dhondup (1884-1944), personnalité politique indienne
 Tseten Norbu (1959-2021), homme politique tibétain
 Tsewang Norbu (1949-2018), militant allemand d'origine tibétaine des droits de l'homme et des droits civiques
 Tsewang Norbu (1996-2022), un chanteur tibétain
 Yeshe Norbu « Joyau qui accomplit les souhaits » est le nom par lequel les Tibétains se réfèrent au dalaï-lama.
 Joshak-Yishin Norbu « joyau qui réalise les vœux » est le nom par lequel les Tibétains se réfèrent à une statue du Bouddha âgé de 12 ans abritée au  Jokhang.
 Norbu Lingka, quartier de Lhassa
 

Prénom tibétain